Continental:
 Continental AG — німецька компанія, виробник шин та покришок.
 Continental Airlines — велика американська і міжнародна авіакомпанія.
 Continental — марка побутової техніки в Бразилії.
 Bentley Continental — модель представницького автомобіля.
 Continental Motors Company — формально самостійна автомобільна марка, яка належала Ford Motor Company; недовго існувала в кінці 1950-х років (1955—1958 модельні роки).
 Continental Aerospace Technologies — компанія з розроблення та виготовлення авіаційних двигунів